Соревнования по кёрлингу на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане прошли с 8 по 25 февраля на арене Крытого ледового катка в городе Каннын. Соревнования среди мужских и женских команд в седьмой раз появились в олимпийской программе. По сравнению с предыдущими Играми в программу соревнований был добавлен турнир среди смешанных пар (). Таким образом, впервые в рамках Олимпийских игр в кёрлинге было разыграно три комплекта наград.

Календарь

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории)

Медалисты

Результаты

Мужчины

Женщины

Смешанные пары

Квалификация 

В мужском и женском турнирах приняли участие по 10 команд — хозяева и девять, определённых в результате квалификации; в турнире смешанных пар приняли участие 8 команд — хозяева и семь, определённых в результате квалификации.

Примечания

Ссылки 
 Официальная книга результатов 
 Кёрлингна официальном сайте зимних Олимпийских игр 2018 года.
 Результаты на сайте результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга (мужской турнир) 
 Результаты на сайте результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга (женский турнир) 
 Результаты на сайте результатов и статистики Всемирной федерации кёрлинга (турнир смешанных пар)